Ел Чопо има више значења:

 Ел Чопо (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чопо (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику